Талака́н — топоним в России:

 Талакан — посёлок городского типа в Бурейском районе Амурской области.
 Талакан — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Талакан — нежилой посёлок в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Талакан — посёлок нефтяников на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении в Республике Саха (Якутия).
 «Талакан» — аэропорт в Ленском районе Республике Саха (Якутия).
 Талакан — название более 20 рек на территории России.